Шпиро Губерина (Шибеник, 1. март 1933 — Загреб, 27. новембар 2020) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Кота 905 || милицајац
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу (ТВ) || /
|-
| 1960. || Око божје (ТВ) || /
|-
| 1962. || Свечаност (ТВ) || Кројач
|-
| 1962. || Скерцо за Марула (ТВ) || /
|-
| 1963. || Посљедњи витезови (ТВ) || /
|-
| 1964. || Доктор Кнок (ТВ) || /
|-
| 1965. || Ратна ноћ у музеју Прадо (ТВ) || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости (ТВ) || Пинко
|-
| 1967. || Ладањска секта (ТВ) || /
|-
| 1967. || Црне птице || /
|-
| 1967. || Пред одлазак (ТВ) || /
|-
| 1967. || Ђавољи реп (ТВ) || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Сјенке (ТВ) || /
|-
| 1968. || Поштански сандучић (ТВ) || /
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи (ТВ) || /
|-
| 1968. || Агент из Вадуза (ТВ) || /
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци (ТВ) || Конте Моме, Кеков стриц
|-
| 1969. || Дневник Оченашека (серија) || Оченашек
|-
| 1969. || А у позадини море (ТВ) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Фишкал (серија) || /
|-
| 1970. || Та добра душа (ТВ) || /
|-
| 1970. || Моји драги добротвори (ТВ) || Јероним, поштар
|-
| 1970. || Лисице || Лука (глас)
|-
| 1972. || Просјаци и синови (серија) || Дивац
|-
| 1972. || Моји драги сусједи (кратки) || /
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској (серија) || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма (серија) || Мађарски официр
|-
| 1972. || Кипић (ТВ) || /
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... (серија) || Шпиро Бело
|-
| 1973. || Љетни дан на отоку (ТВ) || /
|-
| 1973. || Голгота (ТВ) || /
|-
| 1974. || Човик и по (серија) || Франо
|-
| 1974. || У регистратури (серија) || Рудимир Бомбардировић Сајковски
|-
| 1974. || Капетан Микула Мали || посуђује Диди глас
|-
| 1975. || Мука свете Маргарите (серија) || Племић
|-
| 1975. || Зец (ТВ) || Франц
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно (серија) || /
|-
| 1975. || Реакционари (ТВ) || /
|-
| 1975. || Кад пушке мирују (ТВ) || /
|-
| 1976. || Ђовани (ТВ) || Пепур
|-
| 1977. || Човик и архитектура (ТВ) || /
|-
| 1977. || Никола Тесла (серија) || Џон
|-
| 1977. || Професор латинскога (ТВ) || Професор латинскога
|-
| 1978. || Ћутање професора Мартића (ТВ) || /
|-
| 1978. || Знанствено дописивање (ТВ) || /
|-
| 1978. || Томо Бакран (ТВ) || Маек
|-
| 1978. || Истарска рапсодија (ТВ) || Роко
|-
| 1978. || Бомбашки процес (ТВ) || Цесар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (серија) || Јозо
|-
| 1981. || Јеленко || Мате
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || Аугуст Цилић
|-
| 1982. || Сустанар (ТВ) || /
|-
| 1982. || Уцјена (ТВ) || 
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста || Галилео
|-
| 1984. || Тајна старог тавана || Марко Пивац
|-
| 1986. || Досије (серија) || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (серија) || Матек
|-
| 1988. || Распродаја (ТВ) || Професор шумарства
|-
| 1988. || Нека чудна земља || Министар унутрашњих послова
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Шкољка шуми || /
|-
| 1990. || Туђинац (серија) || Сељак 
|-
| 1991. || Бужа (ТВ) || /
|-
| 1991. || Тајна старог млина || /
|-
| 1991. || Париз - Истра (кратки) || /
|-
| 1991. || Крхотине || Поштар Стипе
|-
| 1998. || Трансатлантик || /
|-
| 1998. || Кањон опасних игара || Барле
|-
| 1998. || Агонија || Стари генерал
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2001. || Последња воља || Свештеник
|-
| 2001. || Старци (ТВ) || /
|-
| 2002. || Ново доба (серија) || Лектор
|-
| 2003. || Ту || мајстор Тонко
|-
| 2003. || -{Cappuccino zu Dritt}- (ТВ) || Алдо Болдини
|-
| 2005. || И галебови су се смијали (ТВ кратки) || /
|-
| 2006. || Наша мала клиника (серија) || Едмунд Барнабас
|-
| 2006. || Балкан Инц. (серија) || Удовац Цица
|-
| 2006. || Цимер фрај (серија) || Анте
|-
| 2006. || Казалиште у кући (серија) || Старац
|-
| 2008. || Стипе у гостима (серија) || Мате
|-
| 2009. || Најбоље године || Бискуп
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2010. || Доме слатки доме (серија) || Винко Мајсторовић
|-
| 2010. || Периферија цити (серија) || Ујак
|-
| 2011. || Бела Бјондина || Мате Квасина
|-
| 2011 2012. || Лоза (серија) || Просперо Радовани
|-
| 2012. || Ирис (кратки) || Рецепционар
|-
| 2012. || Ларин избор: Изгубљени принц || Рибар Шиме
|-
| 2012. || Ларин избор (серија) || Рибар Шиме
|-
| 2013. || О пожуди и срцу (кратки) || Том
|-
| 2013. || Шегрт Хлапић || Стари Млекар
|-
| 2016. || У чему је квака (ТВ) || Деда
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 2020.
Шибенчани
Хрватски глумци
Југословенски глумци